Johann Fux ist der Name folgender Personen:

* Johann Fux (Politiker), österreichischer Politiker
 Johann Georg Fux (1651–1738), deutscher Orgelbauer
 Johann Joseph Fux (um 1660–1741), österreichischer Komponist